Santuario della Beata Vergine Addolorata a Bergamo
 Santuario della Madonna Addolorata a Cavalese
 Santuario della Madonna Addolorata a Rifiano

Pagine correlate 
 Chiesa della Madonna Addolorata
 Santuario della Beata Vergine Addolorata